1 Brygada Kawalerii Narodowej (1 Wielkopolska)
 1 Brygada Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego